Mit dem aus dem Englischen kommenden Begriff  Powertower (dt. Kraft- bzw. Energieturm) bezeichnet man

 Powertower (Energiespeicher), einen hydraulischen Energiespeicher neuerer Bauart
 umgangssprachlich einen selbststrahlenden Sendemast

Siehe auch: 
 Power Tower